Troian se poate referi la:

Toponime
Troian, un oraș din comuna Troian, regiunea Loveci, Bulgaria
Troian, Haskovo, un sat din comuna Simeonovgrad, regiunea Haskovo, Bulgaria 
Troian, Leova, sat din raionul Leova, Republica Moldova
Troian, Vâlcea, un sat din județul Vâlcea, România, aflat în componența municipiului Râmnicu Vâlcea
Comuna Troian, o comună din regiunea Loveci, Bulgaria

Altele
Troian (asteroid), o planetă minoră sau satelit natural care ocupă aceeași orbită cu un corp ceresc mai mare

Vezi și
Troia
Troianul, Teleorman
Calul troian (dezambiguizare)